Петер Поор (; род. 1944) — венгерский эстрадный певец и актёр театра.

Биография 
Родился 20 сентября 1944 года в Будапеште, брат венгерского диктора телевидения Клары Поор.

Изучал игру на фортепиано и скрипке. После того, как сломал палец, переключился на обучение пению. Учился и начал записываться в студии венгерского композитора Тамаша Баласса.

Стал известен после песенного конкурса на Венгерском телевидении в 1967 году. В 1968 году получил приз «Красный тюльпан». Стал гастролировать по странам Восточной Европы. Выступал на музыкальных фестивалях в Софии, Берлине, Москве, Дрездене, Лейпциге и других.) Его хитом стала песня «Чёрный поезд» () венгерского музыканта Виктора Хаваши. Кавер-версия этой песни под названием «Люди встречаются» стала очень популярной в СССР в исполнении ВИА «Поющие гитары» и «Весёлые ребята».

Петер продолжил своё образование и до 1974 года учился в Высшей школе театральных актёров, окончил отделение «оперетты и мюзикла». После этого работал в венгерских провинциальных театрах. В 1981 году оставил актёрскую деятельность и вновь занялся эстрадной музыкой. Гастролировал не только в Европе, но и по всему миру — был в Канаде, США, Австралии. Поёт на нескольких иностранных языках.

Некоторое время работал в качестве редактора-ведущего субботнего ночного шоу Budapest Európa Televízió. Занимается музыкой по настоящее время.

За популяризацию венгерской культуры в 1998 году был удостоен Золотого креста заслуг Венгерской Республики.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Poór Péter Discography
 Лучшие венгерские хиты 1960-х годов

Редакторы Венгрии